Мортык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мортык — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Мортык — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Мортык — до 1992 г. название села Бирлик Жангалинского района Западно-Казахстанской области.